Adelina Magnetti – attrice italiana
 Giovanni Giva Magnetti – calciatore italiano